Die Saison 1996/97 war die 12. Spielzeit der Eliteserien, der höchsten dänischen Eishockeyspielklasse. Meister wurde zum insgesamt achten Mal in der Vereinsgeschichte der Herning IK.

Modus 
In der Hauptrunde absolvierte jede der zehn Mannschaften insgesamt 27 Spiele. Die sechs bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich für die Finalrunde. Die übrigen vier Mannschaften mussten in der Abstiegsrunde zusammen mit den vier besten Zweitligisten antreten. Die beiden bestplatzierten Mannschaften der Abstiegsrunde qualifizierten sich ebenso wie die sechs Mannschaften der Finalrunde für die Playoffs, in denen der Meistertitel ausgespielt wurde. Die vier Letztplatzierten der Abstiegsrunde mussten in der folgenden Spielzeit in der zweiten Liga antreten. Gemäß ihrer Hauptrundenplatzierung erhielten die Teilnehmer der Abstiegsrunde zwischen null und drei Bonuspunkten. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Hauptrunde

Tabelle 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Finalrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Abstiegsrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Playoffs

Weblinks 
 

Saison der Eliteserien (Dänemark)
Eishockeysaison 1996/97